Peter Paul (1911-1985), attore tedesco
Peter Paul (1957), attore statunitense